Dark Rider ist der Titel von
 Dark Rider (1978), US-amerikanischer Thriller von Jeremy Hoenack
 Dark Rider (1991), US-amerikanischer Actionfilm von Bob Ivy